Mina jezik može označavati:
Mina (indoarijski jezik), indoeuropski jezik iz Indije.
Mina (čadski jezik), afrazijski jezik iz Kameruna.